Jan Košek (1884–1927) cseh válogatott labdarúgó
 Jan Košek (1914–1979) Európa-bajnoki ezüstérmes csehszlovák válogatott cseh jégkorongozó